GPR puede referirse a:
 Registros de propósito general (en inglés GPRs o General Purpose Registers), en arquitectura de ordenadores, un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador.
 General Productions Recordings, sello discográfico independiente de música electrónica creado en Inglaterra en 1989.
 Ultima GTR, automóvil superdeportivo.
 Radares de penetración terrestre.
 Genio populi Romani, una abreviatura latina.